Kūlgrinda – typ drogi budowany przez ludy bałtyckie
 Kūlgrinda – litewski zespół muzyczny
 Kūlgrinda – powieść Petrasa Dirgėli